Assens Skibsværft A/S er et dansk skibsværft. Værftet, som blev etableret i ca. 1850, er beliggende i Assens.

Indtil 1914 var størrelsen på de skibe, der blev søsat i Assens, 3-mastede skonnerter. Derefter var det mindre skibe, bl.a. kuttere og specialfartøjer.

I dag bygger og servicer værftet mange forskelige skibs størrelser og typer.

Historie 
 1847 – Assens havn blev rekonstrueret, og skibsbygning begynder.
 1850 – Assens Skibsværft A/S etableres.
 1851 – Den sydlige del af havnen blev uddybet til 10 fod – og der blev fastlagt et område til skibskonstruktion.
 1865 – En bedding bliver bygget. Før blev skibene halet på land på den gammeldags måde, når de skulle repareres.
 1880-1890 – 15 nye skibe forlader værftet.
 1890-1900 – 19 nye skibe forlader værftet.
 1914 – værftet går fra at bygge 3-mastede skonnerter til mindre skibe, bl.a. kuttere og specialfartøjer.
 2011 – Dok-faciliteter udvidet.

Erfaring

Nybygninger 
 Færger
 Specialfartøjer
 Superyachts
 Trawler

Reparationer, Service og inspektion 
Værftet håndterer løbende reparationer så vel som ombygninger, for alle typer fartøjer.
De håndterer også selv alle former for service og inspektion, på de fartøjer, som har forladt værftet gennem årene.

Ombygning og konvertering 
Værftet kan håndtere alle former for ombygning eller konvertering af fartøjer i alt fra is-klasse fiskefartøjer, til de nyeste marinefartøjer.

Produktionskapacitet

Flydedok 
Værftet har to flydedokke.

Dok 2
 Løftekapacitet: 1,200 tons
 Dimensioner: 80 meter lang, 14 meter bred og 6,5 meter dyb.
 Denne dok kan overdækkes fuldstændigt.
 Det er i perioder muligt at opvarme dokken til specialopgaver.

Dok 3
 Løftekapacitet: 2,100 tons
 Dimensioner: 100 meter lang, 18,5 meter bred og 6,5 meter dyb.

Værftets faciliteter 
 1 stk. 18 tons kran med 75 m udlæg.
 1 stk. 20 tons mobilkran.
 1 stk. 30 tons mobilkran.
 4 stk. mobilkraner op til 18 tons.
 3 stk. trucks.
 2 stk. lastvogne.
 BobCats / sweepers.
 Fortøjningsbåde og flydeplatforme.

Liste over nybygninger 1973-2007 
En liste over nybygninger, som også viser hvilke konstruktioner, som værftet kan håndtere.

Kilder og eksterne henvisninger 
 Assens Skibsværfts hjemmeside

Note 

Skibsværfter i Danmark
Skibsværft A/S
Danske virksomheder etableret i 1850